Angle normal, relació entre dues varietats que es produeix quan formen un angle de 90° vegeu perpendicularitat
 Bé normal, aquell que, en augmentar la renda del consumidor, fa augmentar el consum del bé 
 Distribució normal, família de distribucions de probabilitat contínues 
 Escola Normal, institució educativa encarregada de la formació de professors ja sigui per a l'educació bàsica o secundària 
 Escola Normal Superior, establiment d'ensenyament superior francès 
 Força normal, força perpendicular que una superfície exerceix sobre una altra superfície 
 Forma normal de Chomsky, en informàtica
 Mode normal, freqüència a la qual l'estructura deformable oscil·larà en ser pertorbada 
 Objectiu normal, objectiu d'una càmera que mostra una perspectiva semblant a la de l'ull humà 
 Quinta Normal, comuna de Xile al sector occidental del Gran Santiago 
 Subgrup normal, tipus de subgrup en àlgebra abstracta 
 Vector normal, entitat geomètrica